Irará kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Irará (ort), Bahia, 
 Irará (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar